Het ATP-toernooi van Memphis 1991 (met de officiële naam Volvo U.S. National Indoor) vond plaats van 18 tot en met 24 februari 1991. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Memphis
1991